Als Erlöserschwestern bezeichnet man verschiedene römisch-katholische Ordensgemeinschaften, die auf eine Gründung im elsässischen Niederbronn-les-Bains zurückgehen.

Es gibt mehrere getrennte Kongregationen dieses Namens:
 die Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser mit Mutterhaus in Oberbronn und Provinzhaus der deutschen Provinz in Nürnberg
 die Kongregation der Schwestern des Erlösers (Congregatio Sororum an Sancto Redemptore, Ordenskürzel: CSR)
 die Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Congregatio Sororum a Divino Redemptore, Ordenskürzel: SDR)

Der Erlöserorden, auch Birgittinnen genannt, geht auf einen anderen Ursprung zurück.